Skelton kan syfta på:

 Skelton, Cumbria - en ort och civil parish i Cumbria, England
 Skelton, East Riding of Yorkshire - en ort i East Riding of Yorkshire, England
 Skelton, York - en ort och civil parish i York, North Yorkshire, England
 Skelton-in-Cleveland - en ort i Redcar and Cleveland, North Yorkshire, England
 Skelton-on-Ure - en ort och civil parish i North Yorkshire, England
 Skelton Island
 Bob Skelton
 Ike Skelton
 John Skelton
 Lac Skelton
 Nick Skelton
 Red Skelton